RDM steht als Abkürzung für:
 Raw Device Mapping, ein Verfahren in der elektronischen Datenverarbeitung
 Reduced Diameter Mast, ein Mast mit reduziertem Durchmesser beim Windsurfen
 Remote Device Management, ein DMX512-basiertes bidirektionales Protokoll in der Veranstaltungstechnik
 Research Data Management, siehe Forschungsdatenmanagement
 Réveil Démocratique des Masses, eine politische Partei in Burkina Faso
 Rheinmetall Denel, ein südafrikanisches Gemeinschaftsunternehmen von Rheinmetall Defence und Denel
 Ring Deutscher Makler, ehemaliger Berufsverband
 Reverse Dispersion Modelling, die englische Bezeichnung für Quelltermrückrechnung
 Rotes Dänisches Milchrind, eine Rinderrasse aus Dänemark
 Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, niederländische Schiffswerft

RdM steht als Abkürzung für:
 Reno de Medici, italienischer Kartonhersteller

Abkürzung